

11001–11100 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 11001 Andrewulff || 1979 MF || 16 jun 1979 || La Silla || H.-E. Schuster || — || 
|-id=002 bgcolor=#E3E3E3
| 11002 Richardlis ||  || 24 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || Brangane || 
|-id=003 bgcolor=#F1F1F1
| 11003 Andronov ||  || 14 out 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=004 bgcolor=#E3E3E3
| 11004 Stenmark ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 11005 Waldtrudering ||  || 6 ago 1980 || La Silla || R. M. West || — || 
|-id=006 bgcolor=#FAFAFA
| 11006 Gilson ||  || 9 out 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 11007 Granahan ||  || 1 nov 1980 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=008 bgcolor=#F1F1F1
| 11008 Ernst ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=009 bgcolor=#F1F1F1
| 11009 Sigridclose ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Phocaea || 
|-id=010 bgcolor=#FAFAFA
| 11010 Artemieva ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 11011 KIAM ||  || 22 out 1981 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 11012 Henning ||  || 15 mai 1982 || Palomar || Palomar Obs. || — || 
|-id=013 bgcolor=#FAFAFA
| 11013 Kullander ||  || 16 ago 1982 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 11014 Svätopluk ||  || 23 ago 1982 || Piszkéstető || M. Antal || — || 
|-id=015 bgcolor=#F1F1F1
| 11015 Romanenko ||  || 17 set 1982 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=016 bgcolor=#FAFAFA
| 11016 Borisov ||  || 16 set 1982 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 11017 Billputnam || 1983 BD || 16 jan 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 11018 ||  || 15 fev 1983 || Anderson Mesa || N. G. Thomas || — || 
|-id=019 bgcolor=#FAFAFA
| 11019 Hansrott || 1984 HR || 25 abr 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=020 bgcolor=#E3E3E3
| 11020 Orwell || 1984 OG || 31 jul 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=021 bgcolor=#E3E3E3
| 11021 Foderà ||  || 12 jan 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=022 bgcolor=#F1F1F1
| 11022 Serio ||  || 5 mar 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 11023 || 1986 QZ || 26 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 11024 ||  || 26 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=025 bgcolor=#F1F1F1
| 11025 ||  || 27 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=026 bgcolor=#FAFAFA
| 11026 ||  || 2 set 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=027 bgcolor=#FAFAFA
| 11027 Astafʹev ||  || 7 set 1986 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 11028 || 1987 UW || 18 out 1987 || Palomar || J. E. Mueller || — || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 11029 || 1988 GZ || 9 abr 1988 || Brorfelde || P. Jensen || Ursula || 
|-id=030 bgcolor=#FAFAFA
| 11030 || 1988 PK || 13 ago 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 11031 ||  || 2 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=032 bgcolor=#FAFAFA
| 11032 ||  || 2 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=033 bgcolor=#F1F1F1
| 11033 Mazanek ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=034 bgcolor=#FAFAFA
| 11034 || 1988 TG || 9 out 1988 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=035 bgcolor=#F1F1F1
| 11035 ||  || 12 nov 1988 || Gekko || Y. Oshima || Phocaea || 
|-id=036 bgcolor=#F1F1F1
| 11036 ||  || 4 jan 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=037 bgcolor=#E3E3E3
| 11037 Distler ||  || 2 fev 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=038 bgcolor=#FAFAFA
| 11038 ||  || 8 mar 1989 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 11039 Raynal ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 11040 Wundt ||  || 3 set 1989 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 11041 Fechner ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=042 bgcolor=#FAFAFA
| 11042 Ernstweber ||  || 3 nov 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 11043 Pepping ||  || 25 dez 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=044 bgcolor=#F1F1F1
| 11044 || 1990 DV || 28 fev 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=045 bgcolor=#F1F1F1
| 11045 ||  || 26 abr 1990 || Palomar || E. F. Helin || Phocaea || 
|-id=046 bgcolor=#F1F1F1
| 11046 ||  || 30 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=047 bgcolor=#E3E3E3
| 11047 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=048 bgcolor=#E3E3E3
| 11048 ||  || 29 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 11049 ||  || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=050 bgcolor=#E3E3E3
| 11050 Messiaën ||  || 13 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || Brangane || 
|-id=051 bgcolor=#E3E3E3
| 11051 Racine ||  || 15 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=052 bgcolor=#E3E3E3
| 11052 || 1990 WM || 20 nov 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=053 bgcolor=#E3E3E3
| 11053 ||  || 3 fev 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=054 bgcolor=#FFD5EA
| 11054 || 1991 FA || 17 mar 1991 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=055 bgcolor=#FAFAFA
| 11055 Honduras ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=056 bgcolor=#FAFAFA
| 11056 Volland ||  || 6 jun 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=057 bgcolor=#F1F1F1
| 11057 || 1991 NL || 8 jul 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 11058 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || Juno || 
|-id=059 bgcolor=#F1F1F1
| 11059 Nulliusinverba || 1991 RS || 4 set 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=060 bgcolor=#F1F1F1
| 11060 ||  || 10 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=061 bgcolor=#F1F1F1
| 11061 Lagerlöf ||  || 10 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=062 bgcolor=#E3E3E3
| 11062 || 1991 SN || 30 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || Brangane || 
|-id=063 bgcolor=#F1F1F1
| 11063 Poynting ||  || 2 nov 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=064 bgcolor=#F1F1F1
| 11064 Dogen || 1991 WB || 30 nov 1991 || Kagoshima || M. Mukai, M. Takeishi || — || 
|-id=065 bgcolor=#F1F1F1
| 11065 ||  || 1 dez 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=066 bgcolor=#FFD5EA
| 11066 Sigurd ||  || 9 fev 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 11067 Greenancy ||  || 25 fev 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=068 bgcolor=#FAFAFA
| 11068 || 1992 EA || 2 mar 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=069 bgcolor=#E3E3E3
| 11069 Bellqvist ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=070 bgcolor=#E3E3E3
| 11070 ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 11071 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || Ursula || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 11072 Hiraoka || 1992 GP || 3 abr 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=073 bgcolor=#FAFAFA
| 11073 Cavell ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=074 bgcolor=#F1F1F1
| 11074 Kuniwake ||  || 23 set 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 11075 Dönhoff ||  || 23 set 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=076 bgcolor=#FAFAFA
| 11076 || 1992 UR || 21 out 1992 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 11077 ||  || 18 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=078 bgcolor=#E3E3E3
| 11078 ||  || 18 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 11079 Mitsunori || 1993 AJ || 13 jan 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=080 bgcolor=#E3E3E3
| 11080 || 1993 FO || 23 mar 1993 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=081 bgcolor=#E3E3E3
| 11081 Persäve ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=082 bgcolor=#E3E3E3
| 11082 Spilliaert || 1993 JW || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=083 bgcolor=#FAFAFA
| 11083 Caracas ||  || 15 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=084 bgcolor=#FAFAFA
| 11084 Giò ||  || 19 set 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=085 bgcolor=#FAFAFA
| 11085 Isala ||  || 17 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 11086 Nagatayuji ||  || 11 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=087 bgcolor=#FAFAFA
| 11087 Yamasakimakoto ||  || 15 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 11088 || 1993 UN || 19 out 1993 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=089 bgcolor=#88F2FF
| 11089 ||  || 8 fev 1994 || Mérida || O. A. Naranjo || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 11090 Popelin ||  || 7 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 11091 Thelonious || 1994 DP || 16 fev 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 11092 Iwakisan || 1994 ED || 4 mar 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=093 bgcolor=#F1F1F1
| 11093 || 1994 HD || 17 abr 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=094 bgcolor=#E3E3E3
| 11094 Cuba ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=095 bgcolor=#E3E3E3
| 11095 Havana ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=096 bgcolor=#E3E3E3
| 11096 ||  || 1 set 1994 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=097 bgcolor=#E3E3E3
| 11097 ||  || 31 out 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Pallas || 
|-id=098 bgcolor=#F1F1F1
| 11098 Ginsberg ||  || 2 abr 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=099 bgcolor=#FAFAFA
| 11099 Sonodamasaki || 1995 HL || 20 abr 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=100 bgcolor=#FAFAFA
| 11100 Lai || 1995 KC || 22 mai 1995 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|}

11101–11200 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 11101 Českáfilharmonie || 1995 SH || 17 set 1995 || Ondřejov || L. Kotková || Phocaea || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 11102 Bertorighini ||  || 26 set 1995 || San Marcello || L. Tesi || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 11103 Miekerouppe ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=104 bgcolor=#E3E3E3
| 11104 Airion || 1995 TQ || 6 out 1995 || AMOS || AMOS || — || 
|-id=105 bgcolor=#F1F1F1
| 11105 Puchnarová ||  || 24 out 1995 || Kleť || J. Tichá || — || 
|-id=106 bgcolor=#E3E3E3
| 11106 ||  || 17 out 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=107 bgcolor=#E3E3E3
| 11107 Hakkoda ||  || 25 out 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=108 bgcolor=#E3E3E3
| 11108 Hachimantai ||  || 27 out 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=109 bgcolor=#E3E3E3
| 11109 Iwatesan ||  || 27 out 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=110 bgcolor=#E3E3E3
| 11110 ||  || 2 nov 1995 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=111 bgcolor=#E3E3E3
| 11111 Repunit || 1995 WL || 16 nov 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=112 bgcolor=#E3E3E3
| 11112 Cagnoli ||  || 18 nov 1995 || Dossobuono || Madonna di Dossobuono || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 11113 ||  || 18 nov 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=114 bgcolor=#E3E3E3
| 11114 ||  || 16 nov 1995 || Chichibu || N. Satō, T. Urata || — || 
|-id=115 bgcolor=#E3E3E3
| 11115 Kariya ||  || 21 nov 1995 || Kuma Kogen || A. Nakamura || Ursula || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 11116 || 1996 EK || 10 mar 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=117 bgcolor=#FAFAFA
| 11117 ||  || 14 jun 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=118 bgcolor=#FAFAFA
| 11118 Modra || 1996 PK || 9 ago 1996 || Modra || A. Galád, D. Kalmančok || — || 
|-id=119 bgcolor=#FAFAFA
| 11119 Taro ||  || 9 ago 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=120 bgcolor=#FAFAFA
| 11120 Pancaldi ||  || 17 ago 1996 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=121 bgcolor=#FAFAFA
| 11121 Malpighi ||  || 10 set 1996 || Pianoro || V. Goretti || — || 
|-id=122 bgcolor=#FAFAFA
| 11122 Eliscolombini ||  || 13 set 1996 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 11123 Aliciaclaire ||  || 8 set 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=124 bgcolor=#FAFAFA
| 11124 Mikulášek ||  || 14 out 1996 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=125 bgcolor=#FAFAFA
| 11125 ||  || 9 out 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 11126 Doleček ||  || 15 out 1996 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=127 bgcolor=#FAFAFA
| 11127 Hagi ||  || 20 out 1996 || Sendai || K. Cross || — || 
|-id=128 bgcolor=#FAFAFA
| 11128 Ostravia || 1996 VP || 3 nov 1996 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=129 bgcolor=#F1F1F1
| 11129 Hayachine ||  || 14 nov 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=130 bgcolor=#FAFAFA
| 11130 ||  || 7 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=131 bgcolor=#FAFAFA
| 11131 ||  || 7 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=132 bgcolor=#E3E3E3
| 11132 Horne || 1996 WU || 17 nov 1996 || Sudbury || D. di Cicco || Ursula || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 11133 Kumotori || 1996 XY || 2 dez 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=134 bgcolor=#E3E3E3
| 11134 České Budějovice ||  || 4 dez 1996 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=135 bgcolor=#E3E3E3
| 11135 Ryokami ||  || 3 dez 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=136 bgcolor=#FAFAFA
| 11136 Shirleymarinus ||  || 8 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=137 bgcolor=#E3E3E3
| 11137 Yarigatake ||  || 8 dez 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 11138 Hotakadake ||  || 14 dez 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=139 bgcolor=#F1F1F1
| 11139 ||  || 22 dez 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=140 bgcolor=#E3E3E3
| 11140 Yakedake ||  || 2 jan 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 11141 Jindrawalter ||  || 12 jan 1997 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=142 bgcolor=#E3E3E3
| 11142 Facchini ||  || 7 jan 1997 || Colleverde || V. S. Casulli || Brangane || 
|-id=143 bgcolor=#E3E3E3
| 11143 ||  || 28 jan 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=144 bgcolor=#E3E3E3
| 11144 Radiocommunicata ||  || 2 fev 1997 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=145 bgcolor=#FAFAFA
| 11145 Emanuelli ||  || 29 ago 1997 || Sormano || P. Sicoli, P. Chiavenna || — || 
|-id=146 bgcolor=#E3E3E3
| 11146 Kirigamine ||  || 23 nov 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=147 bgcolor=#E3E3E3
| 11147 Delmas ||  || 6 dez 1997 || Bédoin || P. Antonini || — || 
|-id=148 bgcolor=#FAFAFA
| 11148 Einhardress ||  || 7 dez 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 11149 Tateshina ||  || 5 dez 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=150 bgcolor=#FAFAFA
| 11150 Bragg ||  || 21 dez 1997 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=151 bgcolor=#F1F1F1
| 11151 Oodaigahara ||  || 24 dez 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=152 bgcolor=#FFDAB5
| 11152 Oomine ||  || 25 dez 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 11153 ||  || 25 dez 1997 || Gekko || T. Kagawa, T. Urata || — || 
|-id=154 bgcolor=#FAFAFA
| 11154 Kobushi ||  || 28 dez 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=155 bgcolor=#FAFAFA
| 11155 Kinpu ||  || 31 dez 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=156 bgcolor=#E3E3E3
| 11156 Al-Khwarismi ||  || 31 dez 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=157 bgcolor=#E3E3E3
| 11157 || 1998 AJ || 2 jan 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=158 bgcolor=#FAFAFA
| 11158 Cirou ||  || 8 jan 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=159 bgcolor=#FAFAFA
| 11159 Mizugaki ||  || 19 jan 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=160 bgcolor=#FAFAFA
| 11160 ||  || 24 jan 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=161 bgcolor=#FAFAFA
| 11161 Daibosatsu ||  || 25 jan 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=162 bgcolor=#F1F1F1
| 11162 ||  || 25 jan 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=163 bgcolor=#E3E3E3
| 11163 Milešovka || 1998 CR || 4 fev 1998 || Kleť || Z. Moravec || — || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 11164 ||  || 17 fev 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 11165 ||  || 22 fev 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=166 bgcolor=#FAFAFA
| 11166 Anatolefrance ||  || 27 fev 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=167 bgcolor=#FAFAFA
| 11167 Kunžak ||  || 23 mar 1998 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 11168 ||  || 21 mar 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 11169 Alkon ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=170 bgcolor=#E3E3E3
| 11170 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=171 bgcolor=#F1F1F1
| 11171 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=172 bgcolor=#F1F1F1
| 11172 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=173 bgcolor=#FAFAFA
| 11173 Jayanderson ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=174 bgcolor=#FAFAFA
| 11174 Carandrews ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=175 bgcolor=#E3E3E3
| 11175 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=176 bgcolor=#E3E3E3
| 11176 Batth ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=177 bgcolor=#E3E3E3
| 11177 ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=178 bgcolor=#F1F1F1
| 11178 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=179 bgcolor=#F1F1F1
| 11179 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=180 bgcolor=#F1F1F1
| 11180 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=181 bgcolor=#E3E3E3
| 11181 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=182 bgcolor=#F1F1F1
| 11182 ||  || 2 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=183 bgcolor=#F1F1F1
| 11183 ||  || 2 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=184 bgcolor=#E3E3E3
| 11184 Postma ||  || 18 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=185 bgcolor=#E3E3E3
| 11185 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=186 bgcolor=#F1F1F1
| 11186 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 11187 Richoliver ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=188 bgcolor=#E3E3E3
| 11188 ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=189 bgcolor=#FAFAFA
| 11189 Rabeaton ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=190 bgcolor=#FAFAFA
| 11190 Jennibell ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=191 bgcolor=#E3E3E3
| 11191 Paskvić ||  || 15 dez 1998 || Observatório Višnjan || K. Korlević || — || 
|-id=192 bgcolor=#F1F1F1
| 11192 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 11193 Mérida ||  || 11 dez 1998 || Mérida || O. A. Naranjo || — || 
|-id=194 bgcolor=#FAFAFA
| 11194 Mirna || 1998 YE || 16 dez 1998 || Observatório Višnjan || K. Korlević || — || 
|-id=195 bgcolor=#FAFAFA
| 11195 Woomera ||  || 15 jan 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=196 bgcolor=#F1F1F1
| 11196 Michanikos ||  || 22 jan 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=197 bgcolor=#FAFAFA
| 11197 Beranek ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 11198 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=199 bgcolor=#F1F1F1
| 11199 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 11200 ||  || 11 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

11201–11300 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 11201 Talich ||  || 13 mar 1999 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=202 bgcolor=#F1F1F1
| 11202 Teddunham ||  || 22 mar 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=203 bgcolor=#FAFAFA
| 11203 Danielbetten ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=204 bgcolor=#E3E3E3
| 11204 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=205 bgcolor=#E3E3E3
| 11205 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=206 bgcolor=#F1F1F1
| 11206 Bibee ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=207 bgcolor=#FAFAFA
| 11207 Black ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=208 bgcolor=#E3E3E3
| 11208 ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=209 bgcolor=#E3E3E3
| 11209 ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=210 bgcolor=#FAFAFA
| 11210 ||  || 6 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=211 bgcolor=#FAFAFA
| 11211 ||  || 6 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 11212 Tebbutt || 1999 HS || 18 abr 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=213 bgcolor=#F1F1F1
| 11213 ||  || 16 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=214 bgcolor=#FAFAFA
| 11214 ||  || 16 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=215 bgcolor=#E3E3E3
| 11215 ||  || 17 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=216 bgcolor=#FAFAFA
| 11216 Billhubbard ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 11217 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 11218 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=219 bgcolor=#FAFAFA
| 11219 Benbohn ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Chloris || 
|-id=220 bgcolor=#FAFAFA
| 11220 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=221 bgcolor=#E3E3E3
| 11221 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=222 bgcolor=#E3E3E3
| 11222 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=223 bgcolor=#E3E3E3
| 11223 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=224 bgcolor=#E3E3E3
| 11224 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=225 bgcolor=#FAFAFA
| 11225 Borden ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=226 bgcolor=#E3E3E3
| 11226 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 11227 Ksenborisova ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=228 bgcolor=#FAFAFA
| 11228 Botnick ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 11229 Brookebowers ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=230 bgcolor=#FAFAFA
| 11230 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=231 bgcolor=#FAFAFA
| 11231 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=232 bgcolor=#E3E3E3
| 11232 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 11233 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 11234 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=235 bgcolor=#E3E3E3
| 11235 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=236 bgcolor=#FAFAFA
| 11236 ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 11237 ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=238 bgcolor=#FAFAFA
| 11238 Johanmaurits || 2044 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 11239 Marcgraf || 4141 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 11240 Piso || 4175 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=241 bgcolor=#E3E3E3
| 11241 Eckhout || 6792 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 11242 Franspost || 2144 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 11243 de Graauw || 2157 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=244 bgcolor=#FAFAFA
| 11244 Andrékuipers || 4314 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 11245 Hansderijk || 3100 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=246 bgcolor=#FAFAFA
| 11246 Orvillewright || 4250 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=247 bgcolor=#E3E3E3
| 11247 Wilburwright || 4280 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=248 bgcolor=#FAFAFA
| 11248 Blériot || 4354 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=249 bgcolor=#E3E3E3
| 11249 Etna || 1971 FD || 24 mar 1971 || Palomar || PLS || Juno || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 11250 || 1972 AU || 14 jan 1972 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=251 bgcolor=#88F2FF
| 11251 Icarion ||  || 20 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=252 bgcolor=#88F2FF
| 11252 Laërtes ||  || 19 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=253 bgcolor=#FAFAFA
| 11253 Mesyats ||  || 26 out 1976 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=254 bgcolor=#FAFAFA
| 11254 Konkohekisui ||  || 18 fev 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=255 bgcolor=#E3E3E3
| 11255 Fujiiekio ||  || 18 fev 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=256 bgcolor=#FAFAFA
| 11256 Fuglesang ||  || 2 set 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=257 bgcolor=#FAFAFA
| 11257 Rodionta ||  || 3 out 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=258 bgcolor=#E3E3E3
| 11258 Aoyama ||  || 1 nov 1978 || Caussols || K. Tomita || — || 
|-id=259 bgcolor=#F1F1F1
| 11259 Yingtungchen ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=260 bgcolor=#FAFAFA
| 11260 Camargo ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=261 bgcolor=#E3E3E3
| 11261 Krisbecker || 1978 XK || 6 dez 1978 || Palomar || E. Bowell, A. Warnock || — || 
|-id=262 bgcolor=#FAFAFA
| 11262 Drube ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=263 bgcolor=#E3E3E3
| 11263 Pesonen || 1979 OA || 23 jul 1979 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=264 bgcolor=#F1F1F1
| 11264 Claudiomaccone ||  || 16 out 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=265 bgcolor=#FAFAFA
| 11265 Hasselmann ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=266 bgcolor=#E3E3E3
| 11266 Macke ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Pallas || 
|-id=267 bgcolor=#F1F1F1
| 11267 Donaldkessler ||  || 24 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=268 bgcolor=#FAFAFA
| 11268 Spassky ||  || 22 out 1985 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=269 bgcolor=#FAFAFA
| 11269 Knyr ||  || 26 ago 1987 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=270 bgcolor=#FAFAFA
| 11270 ||  || 13 mar 1988 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=271 bgcolor=#FAFAFA
| 11271 || 1988 KB || 19 mai 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=272 bgcolor=#FAFAFA
| 11272 || 1988 RK || 8 set 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=273 bgcolor=#88F2FF
| 11273 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=274 bgcolor=#E3E3E3
| 11274 Castillo-Rogez ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || Juno || 
|-id=275 bgcolor=#88F2FF
| 11275 ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 11276 ||  || 13 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 11277 Ballard ||  || 8 out 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=278 bgcolor=#FAFAFA
| 11278 Telesio ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 11279 || 1989 TC || 1 out 1989 || Palomar || J. Alu, E. F. Helin || — || 
|-id=280 bgcolor=#FAFAFA
| 11280 Sakurai ||  || 9 out 1989 || Kitami || M. Yanai, K. Watanabe || — || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 11281 ||  || 28 out 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=282 bgcolor=#FAFAFA
| 11282 Hanakusa ||  || 30 out 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=283 bgcolor=#FAFAFA
| 11283 ||  || 25 out 1989 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=284 bgcolor=#FFD5EA
| 11284 Belenus || 1990 BA || 21 jan 1990 || Caussols || A. Maury || — || 
|-id=285 bgcolor=#FAFAFA
| 11285 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 11286 ||  || 15 set 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=287 bgcolor=#E3E3E3
| 11287 || 1990 SX || 16 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=288 bgcolor=#E3E3E3
| 11288 Okunohosomichi || 1990 XU || 10 dez 1990 || Geisei || T. Seki || Brangane || 
|-id=289 bgcolor=#E3E3E3
| 11289 Frescobaldi ||  || 2 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 11290 ||  || 10 set 1991 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=291 bgcolor=#E3E3E3
| 11291 ||  || 10 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=292 bgcolor=#E3E3E3
| 11292 Bunjisuzuki ||  || 8 set 1991 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 11293 || 1991 XL || 4 dez 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 11294 Kazu || 1992 CK || 4 fev 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=295 bgcolor=#E3E3E3
| 11295 Gustaflarsson ||  || 8 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 11296 Denzen || 1992 KA || 24 mai 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 11297 ||  || 5 ago 1992 || La Silla || H. Debehogne, Á. López-G. || — || 
|-id=298 bgcolor=#E3E3E3
| 11298 Gide ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 11299 Annafreud ||  || 22 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 11300 ||  || 18 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|}

11301–11400 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 11301 || 1992 XM || 14 dez 1992 || Kiyosato || S. Otomo || Brangane || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 11302 Rubicon ||  || 27 jan 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 11303 ||  || 14 fev 1993 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=304 bgcolor=#FAFAFA
| 11304 Cowra || 1993 DJ || 19 fev 1993 || Geisei || T. Seki || Juno || 
|-id=305 bgcolor=#FAFAFA
| 11305 Ahlqvist ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=306 bgcolor=#E3E3E3
| 11306 Åkesson ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 11307 Erikolsson ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=308 bgcolor=#E3E3E3
| 11308 Tofta ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=309 bgcolor=#E3E3E3
| 11309 Malus ||  || 15 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 11310 ||  || 19 set 1993 || Palomar || H. E. Holt || Phocaea || 
|-id=311 bgcolor=#FFD5EA
| 11311 Peleus ||  || 10 dez 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 11312 ||  || 14 jan 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 11313 Kügelgen ||  || 3 abr 1994 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=314 bgcolor=#E3E3E3
| 11314 Charcot ||  || 8 jul 1994 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=315 bgcolor=#FAFAFA
| 11315 Salpêtrière ||  || 8 jul 1994 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=316 bgcolor=#FAFAFA
| 11316 Fuchitatsuo ||  || 5 out 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=317 bgcolor=#E3E3E3
| 11317 Hitoshi ||  || 10 out 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=318 bgcolor=#FFDAB5
| 11318 ||  || 4 dez 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 11319 || 1995 AZ || 6 jan 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=320 bgcolor=#E3E3E3
| 11320 || 1995 BY || 25 jan 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=321 bgcolor=#E3E3E3
| 11321 Tosimatumoto ||  || 21 fev 1995 || Geisei || T. Seki || Brangane || 
|-id=322 bgcolor=#F1F1F1
| 11322 Aquamarine || 1995 QT || 23 ago 1995 || Yatsuka || H. Abe || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 11323 Nasu ||  || 21 ago 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=324 bgcolor=#F1F1F1
| 11324 Hayamizu ||  || 30 ago 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=325 bgcolor=#F1F1F1
| 11325 Slavický || 1995 SG || 17 set 1995 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 11326 Ladislavschmied || 1995 SL || 17 set 1995 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=327 bgcolor=#F1F1F1
| 11327 ||  || 17 set 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Phocaea || 
|-id=328 bgcolor=#F1F1F1
| 11328 Mariotozzi || 1995 UL || 19 out 1995 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=329 bgcolor=#E3E3E3
| 11329 ||  || 18 nov 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=330 bgcolor=#E3E3E3
| 11330 ||  || 18 nov 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Brangane || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 11331 ||  || 17 mar 1996 || Haleakalā || NEAT || Mitidika || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 11332 Jameswatt ||  || 15 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=333 bgcolor=#FAFAFA
| 11333 Forman || 1996 HU || 20 abr 1996 || Ondřejov || P. Pravec, L. Kotková || — || 
|-id=334 bgcolor=#F1F1F1
| 11334 Rio de Janeiro ||  || 18 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=335 bgcolor=#FAFAFA
| 11335 Santiago ||  || 20 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=336 bgcolor=#F1F1F1
| 11336 Piranesi ||  || 14 jul 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=337 bgcolor=#FAFAFA
| 11337 Sandro ||  || 10 ago 1996 || Montelupo || M. Tombelli, G. Forti || — || 
|-id=338 bgcolor=#FAFAFA
| 11338 Schiele ||  || 13 out 1996 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=339 bgcolor=#FAFAFA
| 11339 Orlík ||  || 13 nov 1996 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=340 bgcolor=#E3E3E3
| 11340 ||  || 14 nov 1996 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=341 bgcolor=#FAFAFA
| 11341 Babbage ||  || 3 dez 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 11342 ||  || 8 dez 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=343 bgcolor=#FAFAFA
| 11343 ||  || 8 dez 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=344 bgcolor=#FAFAFA
| 11344 ||  || 14 dez 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=345 bgcolor=#FAFAFA
| 11345 || 1996 YM || 20 dez 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=346 bgcolor=#F1F1F1
| 11346 ||  || 10 jan 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=347 bgcolor=#FAFAFA
| 11347 ||  || 9 jan 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=348 bgcolor=#E3E3E3
| 11348 Allegra ||  || 30 jan 1997 || Cima Ekar || M. Tombelli, U. Munari || — || 
|-id=349 bgcolor=#FAFAFA
| 11349 Witten ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=350 bgcolor=#E3E3E3
| 11350 Teresa ||  || 29 ago 1997 || Majorca || Á. López J., R. Pacheco || — || 
|-id=351 bgcolor=#88F2FF
| 11351 Leucus ||  || 12 out 1997 || Xinglong || SCAP || Vesta || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 11352 Koldewey ||  || 28 nov 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=353 bgcolor=#E3E3E3
| 11353 Guillaume ||  || 5 dez 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=354 bgcolor=#FAFAFA
| 11354 ||  || 5 dez 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=355 bgcolor=#F1F1F1
| 11355 ||  || 15 dez 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=356 bgcolor=#E3E3E3
| 11356 Chuckjones || 1997 YA || 18 dez 1997 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=357 bgcolor=#E3E3E3
| 11357 ||  || 21 dez 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=358 bgcolor=#E3E3E3
| 11358 ||  || 25 dez 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=359 bgcolor=#F1F1F1
| 11359 Piteglio ||  || 27 jan 1998 || San Marcello || L. Tesi, V. Cecchini || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 11360 Formigine ||  || 24 fev 1998 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=361 bgcolor=#FAFAFA
| 11361 Orbinskij ||  || 28 fev 1998 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=362 bgcolor=#F1F1F1
| 11362 ||  || 6 mar 1998 || Gekko || T. Kagawa || — || 
|-id=363 bgcolor=#FAFAFA
| 11363 Vives ||  || 1 mar 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=364 bgcolor=#F1F1F1
| 11364 Karlštejn ||  || 23 mar 1998 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 11365 NASA ||  || 23 mar 1998 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=366 bgcolor=#F1F1F1
| 11366 ||  || 2 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=367 bgcolor=#F1F1F1
| 11367 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=368 bgcolor=#F1F1F1
| 11368 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=369 bgcolor=#FAFAFA
| 11369 Brazelton ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 11370 Nabrown ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=371 bgcolor=#FAFAFA
| 11371 Camley ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 11372 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=373 bgcolor=#FAFAFA
| 11373 Carbonaro ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=374 bgcolor=#FAFAFA
| 11374 Briantaylor ||  || 23 ago 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 11375 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=376 bgcolor=#FAFAFA
| 11376 Taizomuta ||  || 20 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=377 bgcolor=#E3E3E3
| 11377 Nye ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=378 bgcolor=#FAFAFA
| 11378 Dauria ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 11379 Flaubert ||  || 21 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=380 bgcolor=#FAFAFA
| 11380 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=381 bgcolor=#E3E3E3
| 11381 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=382 bgcolor=#FAFAFA
| 11382 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=383 bgcolor=#F1F1F1
| 11383 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=384 bgcolor=#FAFAFA
| 11384 Sartre ||  || 18 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=385 bgcolor=#E3E3E3
| 11385 Beauvoir ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=386 bgcolor=#FAFAFA
| 11386 ||  || 12 out 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=387 bgcolor=#F1F1F1
| 11387 ||  || 28 out 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 11388 ||  || 11 nov 1998 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 11389 ||  || 11 nov 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi || Ursula || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 11390 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 11391 ||  || 12 nov 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=392 bgcolor=#F1F1F1
| 11392 Paulpeeters ||  || 19 nov 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=393 bgcolor=#E3E3E3
| 11393 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=394 bgcolor=#E3E3E3
| 11394 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=395 bgcolor=#88F2FF
| 11395 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=396 bgcolor=#88F2FF
| 11396 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=397 bgcolor=#88F2FF
| 11397 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=398 bgcolor=#FFD5EA
| 11398 ||  || 23 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=399 bgcolor=#FAFAFA
| 11399 ||  || 10 jan 1999 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=400 bgcolor=#FAFAFA
| 11400 Raša ||  || 15 jan 1999 || Observatório Višnjan || K. Korlević || — || 
|}

11401–11500 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 11401 Pierralba ||  || 15 jan 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=402 bgcolor=#FAFAFA
| 11402 || 1999 BD || 16 jan 1999 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 11403 || 1999 BW || 16 jan 1999 || Gekko || T. Kagawa || — || 
|-id=404 bgcolor=#E3E3E3
| 11404 Wittig ||  || 19 jan 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=405 bgcolor=#FFD5EA
| 11405 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 11406 Ucciocontin ||  || 15 fev 1999 || Observatório Višnjan || K. Korlević || — || 
|-id=407 bgcolor=#FAFAFA
| 11407 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=408 bgcolor=#E3E3E3
| 11408 Zahradník ||  || 13 mar 1999 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 11409 Horkheimer ||  || 19 mar 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 11410 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 11411 ||  || 16 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=412 bgcolor=#E3E3E3
| 11412 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 11413 Catanach ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=414 bgcolor=#FAFAFA
| 11414 Allanchu ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=415 bgcolor=#FAFAFA
| 11415 ||  || 14 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=416 bgcolor=#E3E3E3
| 11416 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=417 bgcolor=#F1F1F1
| 11417 Chughtai ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=418 bgcolor=#F1F1F1
| 11418 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=419 bgcolor=#E3E3E3
| 11419 Donjohnson ||  || 16 mai 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=420 bgcolor=#FAFAFA
| 11420 ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=421 bgcolor=#E3E3E3
| 11421 Cardano ||  || 10 jun 1999 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=422 bgcolor=#F1F1F1
| 11422 Alilienthal ||  || 10 jun 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=423 bgcolor=#F1F1F1
| 11423 Cronin ||  || 9 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=424 bgcolor=#FAFAFA
| 11424 ||  || 9 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 11425 Wearydunlop || 1999 MF || 18 jun 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=426 bgcolor=#E3E3E3
| 11426 Molster || 2527 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=427 bgcolor=#E3E3E3
| 11427 Willemkolff || 2611 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=428 bgcolor=#88F2FF
| 11428 Alcinoös || 4139 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=429 bgcolor=#88F2FF
| 11429 Demodokus || 4655 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=430 bgcolor=#FAFAFA
| 11430 Lodewijkberg || 9560 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=431 bgcolor=#E3E3E3
| 11431 Karelbosscha || 4843 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 11432 Kerkhoven || 1052 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=433 bgcolor=#FAFAFA
| 11433 Gemmafrisius || 3474 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=434 bgcolor=#F1F1F1
| 11434 Lohnert ||  || 10 out 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 11435 || 1931 UB || 17 out 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth || — || 
|-id=436 bgcolor=#FAFAFA
| 11436 || 1969 QR || 22 ago 1969 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=437 bgcolor=#FAFAFA
| 11437 Cardalda || 1971 SB || 16 set 1971 || El Leoncito || J. Gibson, C. U. Cesco || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 11438 Zeldovich ||  || 29 ago 1973 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=439 bgcolor=#F1F1F1
| 11439 || 1974 XW || 14 dez 1974 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=440 bgcolor=#E3E3E3
| 11440 Massironi ||  || 30 set 1975 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 11441 Anadiego || 1975 YD || 31 dez 1975 || El Leoncito || M. R. Cesco || — || 
|-id=442 bgcolor=#FAFAFA
| 11442 Seijin-Sanso ||  || 22 out 1976 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=443 bgcolor=#FAFAFA
| 11443 || 1977 CP || 11 fev 1977 || Palomar || E. Bowell || Chloris || 
|-id=444 bgcolor=#FAFAFA
| 11444 Peshekhonov ||  || 31 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=445 bgcolor=#F1F1F1
| 11445 Fedotov ||  || 26 set 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || Phocaea || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 11446 Betankur ||  || 9 out 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=447 bgcolor=#F1F1F1
| 11447 ||  || 27 out 1978 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 11448 Miahajduková ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=449 bgcolor=#E3E3E3
| 11449 Stephwerner || 1979 QP || 22 ago 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=450 bgcolor=#FAFAFA
| 11450 Shearer ||  || 22 ago 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=451 bgcolor=#E3E3E3
| 11451 Aarongolden ||  || 22 ago 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=452 bgcolor=#FAFAFA
| 11452 || 1980 KE || 22 mai 1980 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=453 bgcolor=#F1F1F1
| 11453 Cañada-Assandri ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=454 bgcolor=#F1F1F1
| 11454 Mariomelita ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=455 bgcolor=#E3E3E3
| 11455 Richardstarr ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=456 bgcolor=#E3E3E3
| 11456 Cotto-Figueroa ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=457 bgcolor=#FAFAFA
| 11457 Hitomikobayashi ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=458 bgcolor=#E3E3E3
| 11458 Rosemarypike ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Brangane || 
|-id=459 bgcolor=#FAFAFA
| 11459 Andráspál ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 11460 Juliafang ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=461 bgcolor=#FAFAFA
| 11461 Wladimirneumann ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=462 bgcolor=#F1F1F1
| 11462 Hsingwenlin ||  || 3 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=463 bgcolor=#FAFAFA
| 11463 Petrpokorny ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=464 bgcolor=#E3E3E3
| 11464 Moser ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 11465 Fulvio ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=466 bgcolor=#FFDAB5
| 11466 Katharinaotto ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 11467 Simonporter ||  || 3 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=468 bgcolor=#E3E3E3
| 11468 Shantanunaidu ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=469 bgcolor=#FAFAFA
| 11469 Rozitis ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=470 bgcolor=#F1F1F1
| 11470 Davidminton ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 11471 Toshihirabayashi ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 11472 ||  || 24 set 1981 || Bickley || Perth Obs. || — || 
|-id=473 bgcolor=#F1F1F1
| 11473 Barbaresco || 1982 SC || 22 set 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 11474 ||  || 18 set 1982 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=475 bgcolor=#FAFAFA
| 11475 Velinský || 1982 VL || 11 nov 1982 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 11476 Stefanosimoni ||  || 23 abr 1984 || La Silla || V. Zappalà || — || 
|-id=477 bgcolor=#E3E3E3
| 11477 ||  || 29 set 1984 || Kleť || A. Mrkos || Brangane || 
|-id=478 bgcolor=#F1F1F1
| 11478 || 1985 CD || 14 fev 1985 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata || — || 
|-id=479 bgcolor=#E3E3E3
| 11479 ||  || 6 mar 1986 || La Silla || G. DeSanctis || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 11480 Velikij Ustyug ||  || 7 set 1986 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=481 bgcolor=#F1F1F1
| 11481 Znannya ||  || 22 nov 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=482 bgcolor=#F1F1F1
| 11482 || 1988 BW || 25 jan 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Phocaea || 
|-id=483 bgcolor=#F1F1F1
| 11483 ||  || 19 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=484 bgcolor=#F1F1F1
| 11484 Daudet ||  || 17 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=485 bgcolor=#E3E3E3
| 11485 Zinzendorf ||  || 8 set 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 11486 ||  || 5 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || Chloris || 
|-id=487 bgcolor=#88F2FF
| 11487 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=488 bgcolor=#88F2FF
| 11488 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=489 bgcolor=#FAFAFA
| 11489 || 1988 SN || 22 set 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 11490 || 1988 TE || 3 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=491 bgcolor=#FAFAFA
| 11491 ||  || 8 nov 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 11492 Shimose ||  || 13 nov 1988 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=493 bgcolor=#FAFAFA
| 11493 ||  || 4 nov 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 11494 Hibiki ||  || 2 nov 1988 || Kitami || M. Yanai, K. Watanabe || — || 
|-id=495 bgcolor=#FAFAFA
| 11495 Fukunaga || 1988 XR || 3 dez 1988 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=496 bgcolor=#F1F1F1
| 11496 Grass ||  || 10 jan 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=497 bgcolor=#F1F1F1
| 11497 ||  || 6 fev 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=498 bgcolor=#F1F1F1
| 11498 Julgeerts ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=499 bgcolor=#FAFAFA
| 11499 Duras || 1989 RL || 2 set 1989 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=500 bgcolor=#FFD5EA
| 11500 Tomaiyowit || 1989 UR || 28 out 1989 || Palomar || J. E. Mueller, J. D. Mendenhall || — || 
|}

11501–11600 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 11501 ||  || 29 out 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=502 bgcolor=#E3E3E3
| 11502 ||  || 21 nov 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=503 bgcolor=#FAFAFA
| 11503 || 1990 BF || 21 jan 1990 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 11504 Kazo || 1990 BT || 21 jan 1990 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=505 bgcolor=#E3E3E3
| 11505 ||  || 24 fev 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 11506 Toulouse-Lautrec ||  || 2 mar 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=507 bgcolor=#F1F1F1
| 11507 Danpascu || 1990 OF || 20 jul 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 11508 Stolte ||  || 12 out 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=509 bgcolor=#88F2FF
| 11509 Thersilochos ||  || 15 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=510 bgcolor=#E3E3E3
| 11510 Borges ||  || 11 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || Eos || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 11511 ||  || 18 nov 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=512 bgcolor=#FAFAFA
| 11512 ||  || 11 jan 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=513 bgcolor=#E3E3E3
| 11513 ||  || 12 fev 1991 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=514 bgcolor=#E3E3E3
| 11514 Tsunenaga ||  || 13 fev 1991 || Sendai || M. Koishikawa || Brangane || 
|-id=515 bgcolor=#E3E3E3
| 11515 Oshijyo ||  || 12 fev 1991 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=516 bgcolor=#FAFAFA
| 11516 Arthurpage || 1991 ED || 6 mar 1991 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=517 bgcolor=#E3E3E3
| 11517 Esteracuna ||  || 12 mar 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 11518 Jung ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=519 bgcolor=#FAFAFA
| 11519 Adler ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || Mitidika || 
|-id=520 bgcolor=#FAFAFA
| 11520 Fromm ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 11521 Erikson ||  || 10 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=522 bgcolor=#FAFAFA
| 11522 || 1991 JF || 3 mai 1991 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=523 bgcolor=#F1F1F1
| 11523 ||  || 15 ago 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=524 bgcolor=#FAFAFA
| 11524 Pleyel ||  || 2 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=525 bgcolor=#F1F1F1
| 11525 ||  || 11 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=526 bgcolor=#F1F1F1
| 11526 ||  || 31 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=527 bgcolor=#F1F1F1
| 11527 ||  || 5 nov 1991 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=528 bgcolor=#F1F1F1
| 11528 Mie || 1991 XH || 3 dez 1991 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 11529 ||  || 28 jan 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=530 bgcolor=#F1F1F1
| 11530 d'Indy ||  || 2 fev 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=531 bgcolor=#E3E3E3
| 11531 ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 11532 Gullin ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=533 bgcolor=#E3E3E3
| 11533 Akebäck ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 11534 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 11535 ||  || 4 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 11536 || 1992 FZ || 26 mar 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=537 bgcolor=#FAFAFA
| 11537 Guericke ||  || 29 abr 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=538 bgcolor=#FAFAFA
| 11538 Brunico ||  || 22 jul 1992 || La Silla || H. Debehogne, Á. López-G. || — || 
|-id=539 bgcolor=#FAFAFA
| 11539 ||  || 2 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=540 bgcolor=#FAFAFA
| 11540 ||  || 5 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=541 bgcolor=#FAFAFA
| 11541 ||  || 28 set 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=542 bgcolor=#E3E3E3
| 11542 Solikamsk ||  || 22 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || Juno || 
|-id=543 bgcolor=#FAFAFA
| 11543 ||  || 25 out 1992 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=544 bgcolor=#FAFAFA
| 11544 ||  || 26 out 1992 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=545 bgcolor=#FAFAFA
| 11545 Hashimoto ||  || 26 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=546 bgcolor=#FAFAFA
| 11546 Miyoshimachi ||  || 28 out 1992 || Kitami || M. Yanai, K. Watanabe || — || 
|-id=547 bgcolor=#FAFAFA
| 11547 Griesser ||  || 31 out 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=548 bgcolor=#FAFAFA
| 11548 Jerrylewis ||  || 25 nov 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=549 bgcolor=#F1F1F1
| 11549 || 1992 YY || 25 dez 1992 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=550 bgcolor=#F1F1F1
| 11550 || 1993 BN || 20 jan 1993 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=551 bgcolor=#F1F1F1
| 11551 ||  || 21 jan 1993 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=552 bgcolor=#88F2FF
| 11552 Boucolion ||  || 27 jan 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=553 bgcolor=#F1F1F1
| 11553 Scheria ||  || 27 jan 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=554 bgcolor=#88F2FF
| 11554 Asios ||  || 22 jan 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=555 bgcolor=#F1F1F1
| 11555 ||  || 15 fev 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Phocaea || 
|-id=556 bgcolor=#F1F1F1
| 11556 || 1993 DV || 21 fev 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=557 bgcolor=#F1F1F1
| 11557 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=558 bgcolor=#F1F1F1
| 11558 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 11559 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=560 bgcolor=#F1F1F1
| 11560 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=561 bgcolor=#F1F1F1
| 11561 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=562 bgcolor=#F1F1F1
| 11562 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=563 bgcolor=#F1F1F1
| 11563 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=564 bgcolor=#FAFAFA
| 11564 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=565 bgcolor=#F1F1F1
| 11565 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=566 bgcolor=#F1F1F1
| 11566 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=567 bgcolor=#F1F1F1
| 11567 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=568 bgcolor=#E3E3E3
| 11568 || 1993 GL || 14 abr 1993 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=569 bgcolor=#E3E3E3
| 11569 Virgilsmith ||  || 27 mai 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 11570 || 1993 LE || 14 jun 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 11571 Daens ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 11572 Schindler ||  || 15 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || Mitidika || 
|-id=573 bgcolor=#E3E3E3
| 11573 Helmholtz ||  || 20 set 1993 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || Pallas || 
|-id=574 bgcolor=#FAFAFA
| 11574 d'Alviella ||  || 16 jan 1994 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=575 bgcolor=#FAFAFA
| 11575 ||  || 31 jan 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=576 bgcolor=#FAFAFA
| 11576 || 1994 CL || 3 fev 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=577 bgcolor=#FAFAFA
| 11577 Einasto ||  || 8 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=578 bgcolor=#FAFAFA
| 11578 Cimabue || 1994 EB || 4 mar 1994 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=579 bgcolor=#F1F1F1
| 11579 Tsujitsuka || 1994 JN || 6 mai 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=580 bgcolor=#FAFAFA
| 11580 Bautzen ||  || 3 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=581 bgcolor=#E3E3E3
| 11581 Philipdejager ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 11582 Bleuler ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=583 bgcolor=#E3E3E3
| 11583 Breuer ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=584 bgcolor=#E3E3E3
| 11584 Ferenczi ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=585 bgcolor=#E3E3E3
| 11585 Orlandelassus ||  || 3 set 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=586 bgcolor=#E3E3E3
| 11586 ||  || 31 out 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=587 bgcolor=#E3E3E3
| 11587 ||  || 31 out 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=588 bgcolor=#E3E3E3
| 11588 Gottfriedkeller ||  || 28 out 1994 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || Ursula || 
|-id=589 bgcolor=#E3E3E3
| 11589 || 1994 WG || 25 nov 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=590 bgcolor=#E3E3E3
| 11590 ||  || 28 nov 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=591 bgcolor=#FAFAFA
| 11591 || 1995 FV || 28 mar 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=592 bgcolor=#FAFAFA
| 11592 Clintkelly ||  || 23 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=593 bgcolor=#FAFAFA
| 11593 Uchikawa || 1995 HK || 20 abr 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 11594 || 1995 HP || 27 abr 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=595 bgcolor=#FAFAFA
| 11595 Monsummano || 1995 KN || 23 mai 1995 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 11596 Francetic ||  || 26 mai 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 11597 ||  || 31 mai 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 11598 Kubík || 1995 OJ || 22 jul 1995 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=599 bgcolor=#FAFAFA
| 11599 || 1995 QR || 16 ago 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=600 bgcolor=#F1F1F1
| 11600 Cipolla ||  || 26 set 1995 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|}

11601–11700 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 11601 ||  || 28 set 1995 || Church Stretton || S. P. Laurie || — || 
|-id=602 bgcolor=#F1F1F1
| 11602 Miryang ||  || 28 set 1995 || Socorro || R. Weber || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 11603 || 1995 TF || 5 out 1995 || Kleť || Z. Moravec || — || 
|-id=604 bgcolor=#E3E3E3
| 11604 Novigrad ||  || 21 out 1995 || Observatório Višnjan || K. Korlević, V. Brcic || Brangane || 
|-id=605 bgcolor=#F1F1F1
| 11605 Ranfagni ||  || 19 out 1995 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini || — || 
|-id=606 bgcolor=#FAFAFA
| 11606 Almary ||  || 19 out 1995 || Mauna Kea || D. J. Tholen || — || 
|-id=607 bgcolor=#E3E3E3
| 11607 ||  || 16 nov 1995 || Chichibu || N. Satō, T. Urata || — || 
|-id=608 bgcolor=#F1F1F1
| 11608 ||  || 18 nov 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Phocaea || 
|-id=609 bgcolor=#E3E3E3
| 11609 || 1995 XT || 12 dez 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 11610 ||  || 15 dez 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=611 bgcolor=#E3E3E3
| 11611 || 1995 YQ || 18 dez 1995 || Haleakalā || NEAT || Brangane || 
|-id=612 bgcolor=#E3E3E3
| 11612 Obu ||  || 21 dez 1995 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=613 bgcolor=#E3E3E3
| 11613 ||  || 23 dez 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Brangane || 
|-id=614 bgcolor=#E3E3E3
| 11614 Istropolitana ||  || 14 jan 1996 || Modra || A. Galád, A. Pravda || — || 
|-id=615 bgcolor=#E3E3E3
| 11615 Naoya ||  || 13 jan 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=616 bgcolor=#E3E3E3
| 11616 ||  || 26 jan 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=617 bgcolor=#E3E3E3
| 11617 ||  || 12 fev 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=618 bgcolor=#E3E3E3
| 11618 ||  || 15 mar 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=619 bgcolor=#F1F1F1
| 11619 ||  || 13 abr 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=620 bgcolor=#F1F1F1
| 11620 Susanagordon ||  || 23 jul 1996 || Campo Imperatore || A. Boattini, A. Di Paola || — || 
|-id=621 bgcolor=#E3E3E3
| 11621 Duccio ||  || 15 ago 1996 || Montelupo || M. Tombelli, G. Forti || — || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 11622 Samuele ||  || 9 set 1996 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 11623 Kagekatu ||  || 8 out 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=624 bgcolor=#FAFAFA
| 11624 || 1996 UF || 16 out 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=625 bgcolor=#E3E3E3
| 11625 Francelinda ||  || 20 out 1996 || San Marcello || L. Tesi, G. Cattani || — || 
|-id=626 bgcolor=#FAFAFA
| 11626 Church Stretton ||  || 8 nov 1996 || Church Stretton || S. P. Laurie || — || 
|-id=627 bgcolor=#FAFAFA
| 11627 ||  || 13 nov 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 11628 Katuhikoikeda ||  || 13 nov 1996 || Moriyama || Y. Ikari || — || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 11629 ||  || 7 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=630 bgcolor=#FAFAFA
| 11630 ||  || 7 nov 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=631 bgcolor=#FAFAFA
| 11631 ||  || 2 dez 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=632 bgcolor=#FAFAFA
| 11632 ||  || 3 dez 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=633 bgcolor=#F1F1F1
| 11633 ||  || 2 dez 1996 || Uccle || T. Pauwels || — || 
|-id=634 bgcolor=#FAFAFA
| 11634 ||  || 12 dez 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 11635 ||  || 6 dez 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=636 bgcolor=#F1F1F1
| 11636 Pezinok ||  || 27 dez 1996 || Modra || A. Galád, A. Pravda || — || 
|-id=637 bgcolor=#F1F1F1
| 11637 Yangjiachi ||  || 24 dez 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=638 bgcolor=#FAFAFA
| 11638 || 1997 AH || 2 jan 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=639 bgcolor=#F1F1F1
| 11639 ||  || 6 jan 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=640 bgcolor=#FAFAFA
| 11640 ||  || 6 jan 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=641 bgcolor=#F1F1F1
| 11641 ||  || 7 jan 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=642 bgcolor=#F1F1F1
| 11642 ||  || 13 jan 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 11643 ||  || 8 jan 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=644 bgcolor=#E3E3E3
| 11644 ||  || 29 jan 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 11645 ||  || 29 jan 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 11646 ||  || 29 jan 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=647 bgcolor=#E3E3E3
| 11647 ||  || 31 jan 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=648 bgcolor=#E3E3E3
| 11648 ||  || 31 jan 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=649 bgcolor=#FAFAFA
| 11649 ||  || 29 jan 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 11650 || 1997 CN || 1 fev 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 11651 || 1997 CY || 1 fev 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=652 bgcolor=#E3E3E3
| 11652 Johnbrownlee ||  || 7 fev 1997 || Sormano || P. Sicoli, F. Manca || — || 
|-id=653 bgcolor=#E3E3E3
| 11653 ||  || 12 fev 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 11654 ||  || 12 fev 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=655 bgcolor=#E3E3E3
| 11655 ||  || 7 fev 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=656 bgcolor=#E3E3E3
| 11656 Lipno ||  || 6 mar 1997 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=657 bgcolor=#FAFAFA
| 11657 Antonhajduk ||  || 5 mar 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda || — || 
|-id=658 bgcolor=#E3E3E3
| 11658 ||  || 1 mar 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 11659 ||  || 10 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 11660 ||  || 31 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=661 bgcolor=#F1F1F1
| 11661 ||  || 31 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=662 bgcolor=#E3E3E3
| 11662 ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=663 bgcolor=#88F2FF
| 11663 ||  || 7 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 11664 Kashiwagi ||  || 4 abr 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=665 bgcolor=#E3E3E3
| 11665 Dirichlet ||  || 14 abr 1997 || Prescott || P. G. Comba || Pallas || 
|-id=666 bgcolor=#FAFAFA
| 11666 Bracker ||  || 29 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 11667 Testa ||  || 19 out 1997 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini || — || 
|-id=668 bgcolor=#88F2FF
| 11668 Balios ||  || 3 nov 1997 || Ondřejov || P. Pravec || Vesta || 
|-id=669 bgcolor=#FAFAFA
| 11669 Pascalscholl ||  || 7 dez 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=670 bgcolor=#E3E3E3
| 11670 Fountain ||  || 6 jan 1998 || Anderson Mesa || M. W. Buie || — || 
|-id=671 bgcolor=#FAFAFA
| 11671 ||  || 21 jan 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=672 bgcolor=#FAFAFA
| 11672 Cuney ||  || 24 jan 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 11673 Baur ||  || 26 jan 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=674 bgcolor=#FAFAFA
| 11674 ||  || 28 jan 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=675 bgcolor=#FAFAFA
| 11675 Billboyle ||  || 15 fev 1998 || Bédoin || P. Antonini || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 11676 ||  || 6 fev 1998 || Gekko || T. Kagawa || — || 
|-id=677 bgcolor=#FAFAFA
| 11677 ||  || 22 fev 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=678 bgcolor=#FAFAFA
| 11678 Brevard ||  || 25 fev 1998 || Cocoa || I. P. Griffin || — || 
|-id=679 bgcolor=#FAFAFA
| 11679 Brucebaker ||  || 25 fev 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=680 bgcolor=#F1F1F1
| 11680 ||  || 24 fev 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 11681 Ortner ||  || 1 mar 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=682 bgcolor=#FAFAFA
| 11682 Shiwaku ||  || 3 mar 1998 || Yatsuka || H. Abe || — || 
|-id=683 bgcolor=#F1F1F1
| 11683 ||  || 22 mar 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=684 bgcolor=#F1F1F1
| 11684 ||  || 24 mar 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=685 bgcolor=#FAFAFA
| 11685 Adamcurry ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 11686 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=687 bgcolor=#F1F1F1
| 11687 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=688 bgcolor=#FAFAFA
| 11688 Amandugan ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=689 bgcolor=#F1F1F1
| 11689 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=690 bgcolor=#FAFAFA
| 11690 Carodulaney ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=691 bgcolor=#FAFAFA
| 11691 Easterwood ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 11692 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=693 bgcolor=#FAFAFA
| 11693 Grantelliott ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=694 bgcolor=#FAFAFA
| 11694 Esterhuysen ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=695 bgcolor=#FAFAFA
| 11695 Mattei ||  || 22 mar 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=696 bgcolor=#FAFAFA
| 11696 Capen ||  || 22 mar 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=697 bgcolor=#FAFAFA
| 11697 Estrella ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=698 bgcolor=#FAFAFA
| 11698 Fichtelman ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=699 bgcolor=#FAFAFA
| 11699 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=700 bgcolor=#E3E3E3
| 11700 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

11701–11800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 11701 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=702 bgcolor=#FAFAFA
| 11702 Mifischer ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=703 bgcolor=#F1F1F1
| 11703 Glassman ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=704 bgcolor=#FAFAFA
| 11704 Gorin ||  || 22 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=705 bgcolor=#F1F1F1
| 11705 ||  || 2 abr 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 11706 Rijeka ||  || 20 abr 1998 || Observatório Višnjan || K. Korlević, M. Dusić || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 11707 Grigery ||  || 18 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 11708 ||  || 18 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=709 bgcolor=#F1F1F1
| 11709 Eudoxos ||  || 27 abr 1998 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 11710 Nataliehale ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=711 bgcolor=#FAFAFA
| 11711 Urquiza ||  || 25 abr 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=712 bgcolor=#F1F1F1
| 11712 Kemcook ||  || 25 abr 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=713 bgcolor=#F1F1F1
| 11713 Stubbs ||  || 25 abr 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=714 bgcolor=#F1F1F1
| 11714 Mikebrown ||  || 28 abr 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=715 bgcolor=#FAFAFA
| 11715 Harperclark ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=716 bgcolor=#F1F1F1
| 11716 Amahartman ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=717 bgcolor=#E3E3E3
| 11717 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=718 bgcolor=#F1F1F1
| 11718 Hayward ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=719 bgcolor=#F1F1F1
| 11719 Hicklen ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 11720 Horodyskyj ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=721 bgcolor=#F1F1F1
| 11721 Shawnlowe ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=722 bgcolor=#E3E3E3
| 11722 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 11723 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 11724 Ronaldhsu ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=725 bgcolor=#F1F1F1
| 11725 Victoriahsu ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 11726 Edgerton || 1998 JA || 1 mai 1998 || Lime Creek || R. Linderholm || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 11727 Sweet ||  || 1 mai 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=728 bgcolor=#E3E3E3
| 11728 Einer ||  || 1 mai 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=729 bgcolor=#E3E3E3
| 11729 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=730 bgcolor=#FAFAFA
| 11730 Yanhua ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#E3E3E3
| 11731 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=732 bgcolor=#E3E3E3
| 11732 ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=733 bgcolor=#E3E3E3
| 11733 ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=734 bgcolor=#F1F1F1
| 11734 ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=735 bgcolor=#E3E3E3
| 11735 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=736 bgcolor=#FAFAFA
| 11736 Viktorfischl ||  || 19 ago 1998 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 11737 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=738 bgcolor=#E3E3E3
| 11738 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 11739 Baton Rouge ||  || 25 set 1998 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr., M. Collier || Juno || 
|-id=740 bgcolor=#E3E3E3
| 11740 Georgesmith ||  || 22 out 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 11741 ||  || 10 jan 1999 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=742 bgcolor=#F1F1F1
| 11742 ||  || 7 mai 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=743 bgcolor=#FAFAFA
| 11743 Jachowski ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 11744 ||  || 9 jul 1999 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=745 bgcolor=#F1F1F1
| 11745 ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=746 bgcolor=#FAFAFA
| 11746 Thomjansen ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=747 bgcolor=#F1F1F1
| 11747 ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 11748 ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=749 bgcolor=#E3E3E3
| 11749 ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=750 bgcolor=#E3E3E3
| 11750 ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=751 bgcolor=#FAFAFA
| 11751 ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=752 bgcolor=#F1F1F1
| 11752 ||  || 23 jul 1999 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=753 bgcolor=#E3E3E3
| 11753 Geoffburbidge || 2064 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=754 bgcolor=#E3E3E3
| 11754 Herbig || 2560 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=755 bgcolor=#FAFAFA
| 11755 Paczynski || 2691 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=756 bgcolor=#FAFAFA
| 11756 Geneparker || 2779 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=757 bgcolor=#E3E3E3
| 11757 Salpeter || 2799 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=758 bgcolor=#E3E3E3
| 11758 Sargent || 4035 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=759 bgcolor=#FAFAFA
| 11759 Sunyaev || 4075 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=760 bgcolor=#E3E3E3
| 11760 Auwers || 4090 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=761 bgcolor=#E3E3E3
| 11761 Davidgill || 4868 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=762 bgcolor=#E3E3E3
| 11762 Vogel || 6044 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=763 bgcolor=#E3E3E3
| 11763 Deslandres || 6303 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 11764 Benbaillaud || 6531 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=765 bgcolor=#FAFAFA
| 11765 Alfredfowler || 9057 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=766 bgcolor=#E3E3E3
| 11766 Fredseares || 9073 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 11767 Milne || 3224 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=768 bgcolor=#E3E3E3
| 11768 Merrill || 4107 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=769 bgcolor=#F1F1F1
| 11769 Alfredjoy || 2199 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 11770 Rudominkowski || 3163 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 11771 Maestlin || 4136 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=772 bgcolor=#F1F1F1
| 11772 Jacoblemaire || 4210 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=773 bgcolor=#F1F1F1
| 11773 Schouten || 1021 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=774 bgcolor=#E3E3E3
| 11774 Jerne || 1128 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=775 bgcolor=#FAFAFA
| 11775 Köhler || 3224 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=776 bgcolor=#E3E3E3
| 11776 Milstein || 3460 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=777 bgcolor=#FAFAFA
| 11777 Hargrave || 3526 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=778 bgcolor=#FAFAFA
| 11778 Kingsford Smith || 4102 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=779 bgcolor=#F1F1F1
| 11779 Zernike || 4197 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=780 bgcolor=#F1F1F1
| 11780 Thunder Bay || 1942 TB || 3 out 1942 || Turku || L. Oterma || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 11781 Alexroberts || 1966 PL || 7 ago 1966 || Bloemfontein || Boyden Obs. || — || 
|-id=782 bgcolor=#FAFAFA
| 11782 Nikolajivanov ||  || 8 out 1969 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=783 bgcolor=#E3E3E3
| 11783 ||  || 26 out 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=784 bgcolor=#E3E3E3
| 11784 ||  || 26 out 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 11785 Migaic ||  || 2 jan 1973 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=786 bgcolor=#E3E3E3
| 11786 Bakhchivandji || 1977 QW || 19 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=787 bgcolor=#F1F1F1
| 11787 Baumanka ||  || 19 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Phocaea || 
|-id=788 bgcolor=#FAFAFA
| 11788 Nauchnyj ||  || 21 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=789 bgcolor=#FAFAFA
| 11789 Kempowski || 1977 RK || 5 set 1977 || La Silla || H.-E. Schuster || Juno || 
|-id=790 bgcolor=#F1F1F1
| 11790 Goode || 1978 RU || 1 set 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 11791 Sofiyavarzar ||  || 26 set 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=792 bgcolor=#F1F1F1
| 11792 Sidorovsky ||  || 26 set 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=793 bgcolor=#E3E3E3
| 11793 Chujkovia ||  || 2 out 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 11794 Yokokebukawa ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=795 bgcolor=#E3E3E3
| 11795 Fredrikbruhn ||  || 22 ago 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=796 bgcolor=#FAFAFA
| 11796 Nirenberg ||  || 21 fev 1980 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 11797 Warell ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || Phocaea || 
|-id=798 bgcolor=#F1F1F1
| 11798 Davidsson ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 11799 Lantz ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=800 bgcolor=#E3E3E3
| 11800 Carrozzo ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Brangane || 
|}

11801–11900 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 11801 Frigeri ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Brangane || 
|-id=802 bgcolor=#FAFAFA
| 11802 Ivanovski ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=803 bgcolor=#E3E3E3
| 11803 Turrini ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=804 bgcolor=#F1F1F1
| 11804 Zambon ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=805 bgcolor=#E3E3E3
| 11805 Novaković ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Brangane || 
|-id=806 bgcolor=#FAFAFA
| 11806 Thangjam ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 11807 Wannberg ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=808 bgcolor=#F1F1F1
| 11808 Platz ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 11809 Shinnaka ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=810 bgcolor=#E3E3E3
| 11810 Preusker ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=811 bgcolor=#FAFAFA
| 11811 Martinrubin ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 11812 Dongqiao ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=813 bgcolor=#E3E3E3
| 11813 Ingorichter ||  || 3 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 11814 Schwamb ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=815 bgcolor=#F1F1F1
| 11815 Viikinkoski ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=816 bgcolor=#F1F1F1
| 11816 Vasile ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=817 bgcolor=#F1F1F1
| 11817 Oguri ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=818 bgcolor=#E3E3E3
| 11818 Ulamec ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=819 bgcolor=#E3E3E3
| 11819 Millarca ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=820 bgcolor=#E3E3E3
| 11820 Mikiyasato ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=821 bgcolor=#E3E3E3
| 11821 Coleman ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Brangane || 
|-id=822 bgcolor=#FAFAFA
| 11822 || 1981 TK || 6 out 1981 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=823 bgcolor=#FAFAFA
| 11823 Christen || 1981 VF || 2 nov 1981 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=824 bgcolor=#F1F1F1
| 11824 Alpaidze ||  || 16 set 1982 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=825 bgcolor=#E3E3E3
| 11825 ||  || 16 out 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=826 bgcolor=#E3E3E3
| 11826 Yurijgromov ||  || 25 out 1982 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=827 bgcolor=#FAFAFA
| 11827 Wasyuzan ||  || 14 nov 1982 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=828 bgcolor=#FAFAFA
| 11828 Vargha || 1984 DZ || 26 fev 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=829 bgcolor=#FAFAFA
| 11829 Tuvikene ||  || 4 mar 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=830 bgcolor=#FAFAFA
| 11830 Jessenius || 1984 JE || 2 mai 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 11831 ||  || 28 set 1984 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=832 bgcolor=#FAFAFA
| 11832 Pustylnik ||  || 21 set 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 11833 Dixon || 1985 RW || 13 set 1985 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=834 bgcolor=#F1F1F1
| 11834 ||  || 7 set 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=835 bgcolor=#F1F1F1
| 11835 ||  || 10 set 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=836 bgcolor=#FFDAB5
| 11836 Eileen || 1986 CB || 5 fev 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=837 bgcolor=#FAFAFA
| 11837 || 1986 GD || 2 abr 1986 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 11838 ||  || 1 ago 1986 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=839 bgcolor=#FAFAFA
| 11839 ||  || 27 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=840 bgcolor=#F1F1F1
| 11840 ||  || 28 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=841 bgcolor=#FAFAFA
| 11841 || 1986 VW || 3 nov 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=842 bgcolor=#FAFAFA
| 11842 Kap'bos ||  || 22 jan 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=843 bgcolor=#FAFAFA
| 11843 ||  || 23 fev 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=844 bgcolor=#E3E3E3
| 11844 Ostwald ||  || 22 ago 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 11845 || 1987 RZ || 12 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 11846 Verminnen ||  || 21 set 1987 || Smolyan || E. W. Elst || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 11847 Winckelmann ||  || 20 jan 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=848 bgcolor=#F1F1F1
| 11848 Paullouka ||  || 11 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=849 bgcolor=#F1F1F1
| 11849 Fauvel ||  || 15 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 11850 ||  || 13 mar 1988 || Brorfelde || P. Jensen || Phocaea || 
|-id=851 bgcolor=#FAFAFA
| 11851 ||  || 14 ago 1988 || Palomar || Palomar Obs. || — || 
|-id=852 bgcolor=#FAFAFA
| 11852 Shoumen || 1988 RD || 10 set 1988 || Smolyan || V. G. Shkodrov, V. G. Ivanova || — || 
|-id=853 bgcolor=#FAFAFA
| 11853 Runge ||  || 7 set 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=854 bgcolor=#FAFAFA
| 11854 Ludwigrichter ||  || 8 set 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=855 bgcolor=#FAFAFA
| 11855 Preller ||  || 8 set 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=856 bgcolor=#FAFAFA
| 11856 Nicolabonev ||  || 11 set 1988 || Smolyan || V. G. Ivanova, V. G. Shkodrov || — || 
|-id=857 bgcolor=#E3E3E3
| 11857 ||  || 1 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=858 bgcolor=#E3E3E3
| 11858 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=859 bgcolor=#FAFAFA
| 11859 ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=860 bgcolor=#E3E3E3
| 11860 Uedasatoshi || 1988 UP || 16 out 1988 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=861 bgcolor=#E3E3E3
| 11861 Teruhime ||  || 10 nov 1988 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=862 bgcolor=#FAFAFA
| 11862 ||  || 7 dez 1988 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=863 bgcolor=#F1F1F1
| 11863 || 1989 EX || 8 mar 1989 || Okutama || T. Hioki, N. Kawasato || — || 
|-id=864 bgcolor=#FAFAFA
| 11864 ||  || 10 jul 1989 || Palomar || K. W. Zeigler || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 11865 || 1989 SC || 23 set 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 11866 ||  || 30 set 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=867 bgcolor=#FAFAFA
| 11867 || 1989 TW || 4 out 1989 || Toyota || K. Suzuki, T. Furuta || — || 
|-id=868 bgcolor=#E3E3E3
| 11868 Kleinrichert || 1989 TY || 2 out 1989 || McGraw-Hill || R. P. Binzel || — || 
|-id=869 bgcolor=#88F2FF
| 11869 ||  || 3 out 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=870 bgcolor=#E3E3E3
| 11870 Sverige ||  || 7 out 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 11871 Norge ||  || 7 out 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=872 bgcolor=#FAFAFA
| 11872 || 1989 WR || 20 nov 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 11873 Kokuseibi ||  || 30 nov 1989 || Kushiro || M. Matsuyama, K. Watanabe || — || 
|-id=874 bgcolor=#FAFAFA
| 11874 Gringauz ||  || 2 dez 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=875 bgcolor=#E3E3E3
| 11875 Rhône ||  || 28 dez 1989 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=876 bgcolor=#FAFAFA
| 11876 Doncarpenter ||  || 2 mar 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=877 bgcolor=#FAFAFA
| 11877 ||  || 5 mar 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=878 bgcolor=#FAFAFA
| 11878 Hanamiyama || 1990 HJ || 18 abr 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=879 bgcolor=#F1F1F1
| 11879 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || Themis || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 11880 ||  || 24 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=881 bgcolor=#F1F1F1
| 11881 Mirstation ||  || 20 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 11882 ||  || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=883 bgcolor=#F1F1F1
| 11883 ||  || 15 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 11884 ||  || 8 set 1990 || La Silla || H. Debehogne || Phocaea || 
|-id=885 bgcolor=#FFD5EA
| 11885 Summanus || 1990 SS || 25 set 1990 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=886 bgcolor=#F1F1F1
| 11886 Kraske ||  || 10 out 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=887 bgcolor=#88F2FF
| 11887 Echemmon ||  || 14 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=888 bgcolor=#F1F1F1
| 11888 ||  || 19 out 1990 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=889 bgcolor=#F1F1F1
| 11889 ||  || 7 jan 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=890 bgcolor=#E3E3E3
| 11890 || 1991 FF || 18 mar 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 11891 ||  || 20 mar 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 11892 ||  || 20 mar 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=893 bgcolor=#E3E3E3
| 11893 ||  || 20 mar 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=894 bgcolor=#FAFAFA
| 11894 || 1991 GW || 3 abr 1991 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 11895 Dehant ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 11896 Camelbeeck ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=897 bgcolor=#FAFAFA
| 11897 Lemaire ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=898 bgcolor=#E3E3E3
| 11898 Dedeyn ||  || 10 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=899 bgcolor=#E3E3E3
| 11899 Weill ||  || 9 abr 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 11900 Spinoy ||  || 6 jun 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|}

11901–12000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 11901 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=902 bgcolor=#FAFAFA
| 11902 ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=903 bgcolor=#F1F1F1
| 11903 ||  || 2 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 11904 ||  || 13 out 1991 || Palomar || K. J. Lawrence || Juno || 
|-id=905 bgcolor=#F1F1F1
| 11905 Giacometti ||  || 6 nov 1991 || La Silla || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=906 bgcolor=#F1F1F1
| 11906 ||  || 10 jan 1992 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=907 bgcolor=#E3E3E3
| 11907 Näränen ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=908 bgcolor=#E3E3E3
| 11908 Nicaragua ||  || 4 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=909 bgcolor=#E3E3E3
| 11909 ||  || 25 abr 1992 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=910 bgcolor=#FAFAFA
| 11910 || 1992 KJ || 28 mai 1992 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=911 bgcolor=#E3E3E3
| 11911 Angel || 1992 LF || 4 jun 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=912 bgcolor=#FAFAFA
| 11912 Piedade ||  || 30 jul 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=913 bgcolor=#FAFAFA
| 11913 Svarna ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=914 bgcolor=#FAFAFA
| 11914 Sinachopoulos ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=915 bgcolor=#FAFAFA
| 11915 Nishiinoue ||  || 23 set 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=916 bgcolor=#FAFAFA
| 11916 Wiesloch ||  || 24 set 1992 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=917 bgcolor=#FAFAFA
| 11917 || 1992 UX || 21 out 1992 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=918 bgcolor=#FAFAFA
| 11918 || 1992 UY || 21 out 1992 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=919 bgcolor=#FAFAFA
| 11919 ||  || 25 out 1992 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=920 bgcolor=#FAFAFA
| 11920 ||  || 25 out 1992 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=921 bgcolor=#F1F1F1
| 11921 Mitamasahiro ||  || 26 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 11922 ||  || 27 out 1992 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=923 bgcolor=#FAFAFA
| 11923 || 1992 WX || 17 nov 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=924 bgcolor=#FAFAFA
| 11924 ||  || 17 nov 1992 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=925 bgcolor=#FAFAFA
| 11925 Usubae ||  || 23 dez 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=926 bgcolor=#FAFAFA
| 11926 Orinoco ||  || 18 dez 1992 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=927 bgcolor=#F1F1F1
| 11927 Mount Kent || 1993 BA || 16 jan 1993 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=928 bgcolor=#F1F1F1
| 11928 Akimotohiro ||  || 23 jan 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=929 bgcolor=#F1F1F1
| 11929 Uchino ||  || 23 jan 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=930 bgcolor=#F1F1F1
| 11930 Osamu ||  || 15 fev 1993 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || Phocaea || 
|-id=931 bgcolor=#F1F1F1
| 11931 ||  || 22 fev 1993 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=932 bgcolor=#F1F1F1
| 11932 || 1993 EP || 13 mar 1993 || Fujieda || H. Shiozawa, T. Urata || — || 
|-id=933 bgcolor=#F1F1F1
| 11933 Himuka || 1993 ES || 15 mar 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=934 bgcolor=#F1F1F1
| 11934 Lundgren ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 11935 Olakarlsson ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=936 bgcolor=#F1F1F1
| 11936 Tremolizzo ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=937 bgcolor=#F1F1F1
| 11937 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=938 bgcolor=#F1F1F1
| 11938 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=939 bgcolor=#F1F1F1
| 11939 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=940 bgcolor=#F1F1F1
| 11940 || 1993 GR || 15 abr 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 11941 Archinal ||  || 23 mai 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 11942 Guettard || 1993 NV || 12 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=943 bgcolor=#E3E3E3
| 11943 Davidhartley ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=944 bgcolor=#E3E3E3
| 11944 Shaftesbury ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 11945 Amsterdam ||  || 15 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=946 bgcolor=#E3E3E3
| 11946 Bayle ||  || 15 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 11947 Kimclijsters ||  || 15 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=948 bgcolor=#E3E3E3
| 11948 Justinehénin ||  || 18 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=949 bgcolor=#E3E3E3
| 11949 Kagayayutaka ||  || 19 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 11950 Morellet ||  || 19 set 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=951 bgcolor=#E3E3E3
| 11951 ||  || 12 jan 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || Juno || 
|-id=952 bgcolor=#FAFAFA
| 11952 ||  || 8 jan 1994 || Fujieda || H. Shiozawa, T. Urata || — || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 11953 || 1994 BW || 19 jan 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 11954 || 1994 BY || 22 jan 1994 || Fujieda || H. Shiozawa, T. Urata || — || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 11955 Russrobb ||  || 8 fev 1994 || NRC-DAO || D. D. Balam || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 11956 Tamarakate ||  || 8 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=957 bgcolor=#FAFAFA
| 11957 || 1994 DS || 17 fev 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 11958 Galiani ||  || 9 mar 1994 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=959 bgcolor=#F1F1F1
| 11959 Okunokeno ||  || 13 abr 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=960 bgcolor=#F1F1F1
| 11960 || 1994 HA || 17 abr 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=961 bgcolor=#F1F1F1
| 11961 || 1994 PO || 3 ago 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Phocaea || 
|-id=962 bgcolor=#F1F1F1
| 11962 || 1994 PX || 14 ago 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=963 bgcolor=#F1F1F1
| 11963 Ignace ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=964 bgcolor=#E3E3E3
| 11964 Prigogine ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=965 bgcolor=#E3E3E3
| 11965 Catullus ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=966 bgcolor=#E3E3E3
| 11966 Plateau ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=967 bgcolor=#F1F1F1
| 11967 Boyle ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 11968 Demariotte ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=969 bgcolor=#F1F1F1
| 11969 Gay-Lussac ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=970 bgcolor=#E3E3E3
| 11970 Palitzsch || 1994 TD || 4 out 1994 || Sormano || P. Sicoli, P. Ghezzi || — || 
|-id=971 bgcolor=#E3E3E3
| 11971 ||  || 31 out 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=972 bgcolor=#E3E3E3
| 11972 || 1994 VK || 1 nov 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || Ursula || 
|-id=973 bgcolor=#E3E3E3
| 11973 || 1994 VN || 1 nov 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=974 bgcolor=#E3E3E3
| 11974 Yasuhidefujita || 1994 YF || 24 dez 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=975 bgcolor=#FAFAFA
| 11975 ||  || 31 mar 1995 || La Silla || S. Mottola, E. Koldewey || — || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 11976 Josephthurn || 1995 JG || 5 mai 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 11977 Leonrisoldi || 1995 OA || 19 jul 1995 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=978 bgcolor=#F1F1F1
| 11978 Makotomasako ||  || 20 set 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 11979 ||  || 25 set 1995 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=980 bgcolor=#FAFAFA
| 11980 Ellis ||  || 17 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 11981 Boncompagni ||  || 20 out 1995 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=982 bgcolor=#F1F1F1
| 11982 ||  || 25 out 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=983 bgcolor=#F1F1F1
| 11983 ||  || 27 out 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=984 bgcolor=#F1F1F1
| 11984 Manet ||  || 20 out 1995 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=985 bgcolor=#F1F1F1
| 11985 || 1995 VG || 1 nov 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=986 bgcolor=#F1F1F1
| 11986 || 1995 VP || 3 nov 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 11987 Yonematsu ||  || 15 nov 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=988 bgcolor=#F1F1F1
| 11988 || 1995 WB || 16 nov 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=989 bgcolor=#F1F1F1
| 11989 ||  || 24 nov 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=990 bgcolor=#F1F1F1
| 11990 ||  || 21 nov 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Eos || 
|-id=991 bgcolor=#F1F1F1
| 11991 ||  || 27 nov 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=992 bgcolor=#F1F1F1
| 11992 || 1995 XH || 2 dez 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=993 bgcolor=#E3E3E3
| 11993 || 1995 XX || 8 dez 1995 || Haleakalā || AMOS || Brangane || 
|-id=994 bgcolor=#E3E3E3
| 11994 || 1995 YP || 19 dez 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=995 bgcolor=#E3E3E3
| 11995 ||  || 21 dez 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || Ursula || 
|-id=996 bgcolor=#E3E3E3
| 11996 ||  || 21 dez 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=997 bgcolor=#E3E3E3
| 11997 Fassel ||  || 18 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 11998 Fermilab ||  || 12 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 11999 ||  || 23 jan 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=000 bgcolor=#E3E3E3
| 12000 ||  || 12 fev 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (10001)–(15000) (IAU Minor Planet Center)

011